

Noms communs 

 La filaire (de Médine, de Bancroft, de Malaisie, …), un ver parasite de l'embranchement des nématodes ;

 Le filaire (ou filaria), une plante de garrigue.

Adjectif 

 Filaire : qui utilise un fil de liaison , ou toute autre forme de connectique câblée (câble coaxial, informatique). Une « liaison filaire » est le contraire d'une « liaison sans fil ».